Grashüpfer steht für:
 Grashüpfer, eine Unterfamilie der Feldheuschrecken
 Die Grashüpfer, eine Fernsehserie über Flugpioniere
 eine Märchenschach-Figur, siehe Märchenschach#Grashüpfer

Siehe auch:
 Grasshopper